Le elezioni per l'Assemblea dell'Irlanda del Nord del 2022 si sono tenute il 5 maggio per eleggere i 90 membri dell'assemblea legislativa. Si è trattato della settima elezione dall'istituzione dell'Assemblea, nel 1998.

Le elezioni si sono tenute tre mesi dopo la caduta dell'Esecutivo dell'Irlanda del Nord a causa delle dimissioni del Primo ministro Paul Givan (DUP), in protesta contro il Protocollo sull'Irlanda del Nord.

Sinn Féin è divenuto il maggiore partito all'Assemblea, ed è la prima volta che in un'elezione nell'Irlanda del Nord un partito nazionalista ottiene il numero più alto di voti, e pertanto ha il diritto di nominare il Primo ministro. La percentuale di voti del Partito Unionista Democratico (DUP) è diminuita del 7% ed ha perso tre seggi; nonostante questo, gli unionisti hanno ottenuto due seggi in più dei nazionalisti, 37 contro 35, e una percentuale leggermente maggiore dei voti. Il Partito dell'Alleanza dell'Irlanda del Nord ha anche incrementato i voti ed i seggi, superando UUP e SDLP per divenire il terzo partito all'Assemblea. I Verdi hanno perso entrambi i seggi che detenevano, e sono rimasti fuori dall'Assemblea per la prima volta dal 2003.

Dato che il governo dell'Irlanda del Nord è basato sul consociativismo, il DUP (come maggiore partito unionista) doveva nominare il vice Primo ministro per l'Esecutivo; tuttavia, il partito ha affermato che non lo avrebbe fatto finché non fosse stata definita la questione del Protocollo sull'Irlanda del Nord. In seguito, essendo definitivamente collassati i colloqui per formare l’esecutivo, l’Assemblea ha indetto, il 28 ottobre, nuove elezioni per il dicembre dello stesso anno.

Risultati

Note

Altri progetti 

Elezioni in Irlanda del Nord
Elezioni in Europa del 2022